O Prêmio POP Mais (PPM) é uma premiação brasileira realizada anualmente pelo Site POP Mais. A seleção dos indicados baseia-se no desempenho comercial e repercussão de cada obra ou artista apresentados durante o período apurado. 

Atualmente, a premiação conta com 20 categorias, distribuídas entre personalidades da música, TV e internet.

A artista mais premiada é a cantora Anitta com 9 troféus, seguida por Pabllo Vittar com 7 troféus.

História 

A primeira edição, realizada em dezembro de 2018, obteve mais de 500 mil votos e contou com a divulgação do resultado oficial através do programa Metropop, exibido pela TV Metrópole em Fortaleza, capital do Ceará. 

Em 2019, o Prêmio POP Mais manteve sua estrutura de indicados voltada apenas para artistas da música. 

Em 2020, a organização abriu mais categorias, chegando a 19 no total. Nesse ano, celebridades da internet foram incluídas entre os nomeados, com destaques para as categorias TikTok e YouTuber.

Na quarta edição, a votação aconteceu no site da premiação entre os dias 25 de novembro e 5 de dezembro. Também era possível votar na categoria Influencer via hashtag no Twitter. Com mais de 3 milhões de votos, o Prêmio POP Mais 2021 elegeu os destaques da música, TV e internet.

Categorias 

 Melhor Fandom 
 Artista Revelação masculino
 Artista revelação feminino
 Melhor Videoclipe
 Melhor colaboração
 Hit Internacional
 Melhor Artista Feminino
 Melhor Artista Masculino
 Música do Ano
 Álbum do ano
 Explosão latina
 Melhor Grupo/Duo
 Aposta
 Hit Nacional
 Performance
 Top Social
 Melhor participante de reality
 Tiktoker
 Influencer
 Youtuber

Artistas com mais prêmios atribuídos

Vencedores por Edição 

Prêmios de música do Brasil
Prêmios estabelecidos em 2018